«Гашербрум — сверкающая гора» () — документальный фильм режиссёра Вернера Херцога, вышедший на экраны в 1984 году.

Сюжет 
Альпинисты Райнхольд Месснер и  задумали экспедицию на хребет Каракорум, включающую дерзкое восхождение сразу на два пика-восьмитысячника горного массива Гашербрум. Вершины I и II планируется покорить одну за другой, без возвращения в базовый лагерь, что делает замысел экстраординарным и чрезвычайно рискованным. Вернер Херцог со своей съёмочной группой сопровождает альпинистов до базового лагеря, надеясь понять главное: что заставляет людей совершать такие поступки? Наконец, Месснер и Каммерландер уходят вверх по леднику. Напряжённое ожидание в течение 7,5 дней завершается счастливым образом: спортсмены возвращаются в лагерь живыми и здоровыми.

Ссылки 
  
 

Документальные фильмы Германии
Документальные фильмы о спорте
Фильмы SDR